

Geografia

Germania 
 Isola di Lindau – isola del Lago di Costanza nel territorio di Lindau, città nel distretto della Svevia (Baviera)
 Katlenburg-Lindau – comune nel circondario di Northeim (Bassa Sassonia)
 Lindau (Bodensee) – città nel distretto della Svevia (Baviera)
 Lindau – comune nel circondario di Rendsburg-Eckernförde (Schleswig-Holstein)
 Lindau – ex comune ora frazione di Boren, comune nel circondario di Schleswig-Flensburgo (Schleswig-Holstein)
 Lindau – ex comune ora frazione di Heideland, comune nel circondario della Saale-Holzland (Turingia)
 Lindau – ex comune ora frazione di Katlenburg-Lindau, comune nel circondario di Northeim (Bassa Sassonia)
 Lindau – ex comune ora frazione di Zerbst, città nel circondario dell'Anhalt-Bitterfeld (Sassonia-Anhalt)

Repubblica Ceca 
 Lindau – antico nome tedesco di Lipná, frazione del comune di Hazlov nel distretto di Cheb (Karlovy Vary)

Slovenia 
 Lindau – antico nome tedesco del comune di Lendava (Murania)

Svizzera 
 Lindau – comune nel distretto di Pfäffikon (Canton Zurigo)

Persone 
 Anna Lindau (1828?-1880) – letterata tedesca
 Rudolf Lindau (1829-1910) – diplomatico e letterato tedesco
 Paul Lindau (1839-1919) – drammaturgo e novelliere tedesco
 Gustav Lindau (1866-1923) – micologo e botanico tedesco
 Börge Lindau (1932-1999) – designer svedese
 Peter Lindau (1972) – calciatore e allenatore di calcio svedese

Altro 
 Classe Lindau – classe di cacciamine della Marina militare tedesca
Edizioni Lindau – casa editrice fondata a Torino nel 1989
 Lingua lindau o lingua nyindrou – lingue della famiglia delle lingue austronesiane